Bangandu peut désigner :
 le bangandu, une langue oubanguienne parlée dans l'est du Cameroun
 les Bangandu, une population du Cameroun.